Малая Чурга — река в Вельском районе Архангельской области, левый приток Ваги. Длина — 40 км.

Течение 
Река берёт начало из осушенного болота в 6 километрах на восток от деревни Першинская. Река течет на север и северо-восток, сильно петляя. Крупных притоков не имеет, но при осушении болот: Валдовское, Круглое, Вакаринское и Кладовое сток мелиорационных дренажных канав был организован в Малую Чургу. Впадает в реку Вагу близ деревни Краски.  Примерно в 12 километрах от устья на рекой проложен мост автодороги  (Москва—Архангельск). Ширина реки в этом месте составляет 6 метров, а глубина 0,8 метра.

Данные водного реестра 

 Бассейновый округ — Двинско-Печорский
 Речной бассейн — Северная Двина
 Речной подбассейн — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины
 Водохозяйственный участок — Вага

Примечания

Карты 
 
 

Притоки Ваги
Реки Вельского района